Канзас-Сити Роялс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 58 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 21
 Выигрышей: 7
 Поражений: 14
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 122

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 101
 Очков пропущено: 153

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 143

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 7
 Поражений: 20
 Процент побед: 25.93
 Очков набрано: 101
 Очков пропущено: 152

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 10
 Поражений: 19
 Процент побед: 34.48
 Очков набрано: 140
 Очков пропущено: 181

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 139
 Очков пропущено: 143

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 1
 Поражений: 2
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 12
 Очков пропущено: 11

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Канзас-Сити Роялс
МЛБ в сезоне 2004